Rabini Raszkowa – lista rabinów wielkopolskiego miasta Raszków (przed nazwiskiem - daty piastowania funkcji rabina, za nazwiskiem - daty życia).

Rabini 
 Abraham Löwysohn,
 Moses Aron Bach (1809-1879),
 Moses Ungar (ur. 1814),
 Heimann Wolfsohn,
 1867-1909: Menachem Mendel Landau.

Linki zewnętrzne 
 Rabini Raszkowa na stronie MHŻP

Zobacz też 
 Synagoga w Raszkowie

Religia w Raszkowie
Ludzie związani z Raszkowem